Clarence Henry – pugile statunitense
 Clarence "Frogman" Henry – pianista e cantante statunitense
 Clarence "Sonny" Henry – chitarrista e compositore statunitense